Головач Анатолій Варфоломійович (1931) — український економіст
 Головач Андрій Володимирович (1969) — перший заступник голови Державної податкової служби України — начальник податкової міліції України
 Головач Вікторія Миколаївна (* 1997) — українська футболістка, півзахисниця донецького «Шахтаря».
 Головач Володимир Михайлович (* 1963) — український державний та політичний діяч, народний депутат України 1-го скликання.
 Головач Ганна Федорівна (1931 ?) — українська радянська діячка, зоотехнік колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.
 Головач Григорій Петрович (1940) — український математик
 Головач Марія Іванівна (1945) — українська поетеса
 Головач Олена Вадимівна — завідувачка відділення Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні; заслужений лікар України.
 Головач Уляна Володимирівна (1964) — український філолог
 Головач Юрій Васильович (1957) — український фізик
 Головач Яків Павлович (1923-1945) — старший лейтенант Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945).

 Халупа-Головач Надія Омелянівна (1931) — український педагог, архівіст, громадська діячка

 Головач — село в Україні, Полтавському районі Полтавської області
 Головач (станція) — залізнична станція Південної Залізниці біля однойменного села
 Головач (річка) — річка (стариця) у Полтавському районі Полтавської області.
 Кравчик-головач або ж кравчик чи головач — шкідливий жук з родини пластинчастовусих
 Бичок головач — риба із родини бичкових

Примітки 

Українські прізвища